NGC 6739 (другие обозначения — PGC 62799, ESO 141-28, A 1903-61) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Павлин.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6739
Павлин (созвездие)